Ibrahim Sissoko ist der Name folgender Personen:

* Ibrahim Sissoko (Fußballspieler, 1988) (* 1988), malischer Fußballspieler 
 Ibrahim Sissoko (Fußballspieler, 1991) (* 1991), ivorischer Fußballspieler